

События 
 453/452 — Афинский архонт-эпоним Лисикрат.
 Перемирие Афин и Спарты на 5 лет.
 Присоединение к Делосскому союзу нескольких греческих городов.
 В битве под Цзиньяном кланы Вэй, Хань и Чжао разгромили войско клана Чжи. Сян-цзы, глава дома Чжао, убил Чжи-бо и приказал сделать из его черепа чашу для вина. Слуга погибшего Чжи-бо Юй Жан поклялся отомстить Сян-цзы, но не сумел и покончил с собой после того, как чжаоские воины схватили его и Сян-цзы пощадил несостоявшегося мстителя.

Римская республика 
 Консулы: Секст Квинтилий Вар и Публий Куриаций Фист Тригемин.
 Консул-суффект: Спурий Фурий Медуллин Фуз (во 2-й раз; вместо Секста Квинтилия Вара).
 Мор в Риме. Умерли фламин Квирина Серв. Корнелий, авгур Гай Гораций Пульвилл, консул С.Квинктилий и 4 трибуна. Авгуром избран Г.Ветурий.

Скончались 
 Пульвилл, Гай Гораций (V в. до н. э.), римский военный и политич. деятель эпохи ранней республики. Двукратный консул — в 477 и 457 до н. э.; член коллегии авгуров. Согласно Титу Ливию, П. умер во время эпидемии.

См. также